Реки Монголии. В данной статье приведен список рек Монголии, расположенные географически в бассейнах рек Енисея (реки, впадающие в Северный Ледовитый океан) и Амура (впадающие в Охотское море), а также реки внутреннего стока.

Бассейн Северного Ледовитого океана 

 Реки, впадающие в озеро Байкал
 Селенга (Сэлэнгэ гол или Сэлэнгэ мөрөн) впадает в озеро Байкал
 Чикой (река)
 Менза
 Джида (Россия)
 Желтура (река) (Зэлтэрийн гол)
 Орхон (Орхон гол)
 Ерее-Гол
 Шарын-Гол
 Туул (Туул гол)
 Тамир-Гол (Тамир гол)
 Хараа-Гол
 Эгийн-Гол (Эгийн гол)
 Уурэ-Гол (Үүр гол)
 Уйлган-Гол
 Аригийн-Гол
 Хануйн-Гол
 Идэр (Идэрийн гол)
 Чулуутын-Гол (Чулуут гол, «Каменная»)
 Суман (Суман гол)
 Дэлгэр-Мурен (Дэлгэрмөрөн, «Широкая»)
 Бэлтэсийн-Гол
 Бугсэй-Гол
 Енисей (Россия)
 Малый Енисей (Россия) (Кызыл-Хем, Шишгит-Гол (Шишхид-Гол), Бахтахын-Гол)
 Обь (Россия)
 Иртыш (Россия)
 Чёрный Иртыш (Китай)
 Джелты (Китай)
 Ёлт-Гол ()
 Дунца-Хэ (Китай)
 Батласа-Хэ
 Кэдэий-Лэкэяхэ

Бассейн Тихого океана 
 Река Амур
 Шилка
 Онон (Онон гол)
 Аргунь
 Озеро Далайнор
 Керулен (Хэрлэн гол)
 Халхин-Гол (Халх гол)

Реки внутреннего стока

Улаан-Нур 
 Онги-Гол

Котловина Больших Озёр

Хар-Ус-Нуур 
 Ховд (Кобдо-Гол)

Убсунурская котловина 

Реки, впадающие в Убсу-Нур
 Хархираа-Гол
 Сангил-Гол
 Зуунэ-Туруун-Гол
 Нарийн-Гол
 Тес-Хем (Тэсийн гол)
 Шаварыг-Гол
 Хачигийн-Гол

Айраг-Нур 
 Завхан (Дзабхан-Гол)
 Тээл Гол, вытекает из Хар-Нуур

Хар-Нуур 
 Чоно-Харайх, вытекает из озера Хар-Ус-Нуур

Улюнгур 
 Булган-Гол

Также реки 
Уджигийн-Гол, Дзалагийн-Гол, Асгатын-Гол, Элэтийн-Гол, Джарантайн-Гол, Хара-Ус-Гол, Буря-Гол, Хосын-Гол, Дзайгал-Гол, Хачигийн-Гол.

Монголия
Списки:Монголия